Esistono più comuni francesi con questo nome

Autrey – Meurthe e Mosella
Autrey – Vosgi